Провинция Осорно  () — провинция в Чили в составе области Лос-Лагос .

Включает в себя 7 коммун.

Территория — 9224 км². Население — 234 122 человека (2017). Плотность населения — 25.38 чел./км².

Административный центр — Осорно.

География 
Провинция расположена на севере области Лос-Лагос.

Провинция граничит:
 на севере — провинция Ранко
 на востоке — провинция Неукен (Аргентина)
 на юге — провинция Льянкиуэ
 на западе — Тихий океан

Административное деление 
Провинция включает в себя 7 коммун:
 Осорно. Админ.центр — Осорно.
 Пуэрто-Октай. Админ.центр — Пуэрто-Октай.
 Пурранке. Админ.центр — Пурранке.
 Пуеуэ. Админ.центр — Энтре-Лагос.
 Рио-Негро. Админ.центр — Рио-Негро.
 Сан-Пабло. Админ.центр — Сан-Пабло.
 Сан-Хуан-де-ла-Коста. Админ.центр — Сан-Хуан-де-ла-Коста.

Примечания 

Провинции Чили